Бернштейн — немецкая фамилия.

Носители фамилии

А 
 Бернштейн, Аарон (1812—1884) — немецкий писатель, редактор и издатель, переводчик, общественный деятель.
 Бернштейн, Адам (род. 1960) — американский режиссёр кино, видеоклипов и телевидения.
 Бернштейн, Алекс (1930—1999) — американский шахматист и математик.
 Бернштейн, Александр Николаевич (1870—1922) — русский психиатр, психотерапевт и психолог.
 Бернштейн, Анри (1876—1953) — французский писатель, драматург и сценарист.

Б 
 Бернштейн, Бела (1868—1944) — венгерский раввин и писатель.
 Бернштейн, Борис Моисеевич (1924—2015) — советский и эстонский искусствовед.

Г 
 Бернштейн, Герман (1876—1935) — американский журналист, переводчик, писатель и дипломат.
  (1787—1860) — немецкий учёный-ориенталист и теолог.
 Бернштейн, Гирш (1846—1907) — писатель, издатель «Die Post» и «На-Zofeh be’erez he-chadaschah».
 Бернштейн, Гуго Карл Амбер (1808—1877) — венгерский издатель и писатель; известен под псевдонимом Гуго Карл.

Д 
 Бернштейн, Давид (род. 1957) — израильский шахматист.
 Бернштейн, Джош (род. 1971) — американский исследователь, эксперт выживания, антрополог и телеведущий.
 Бернштейн, Дина Львовна (1921—2002) — советский архитектор.
  (род. 1971) — американский математик и программист, разработчик Djbdns.

З 
 Бернштейн, Злата Эвновна (более известна под фамилией Лилина; 1882—1929) — советская партийная и государственная деятельница, журналистка.

И 
 Бернштейн, Игнатий Игнатьевич (более известен как Александр Ивич; 1900—1978) — русский писатель.
 Бернштейн, Игнац (1836—1909) — российско-еврейский фольклорист и лингвист.
 Бернштейн, Илья Ионович (более известен под фамилией Ионов; 1887—1942) — российский революционер и издательский работник.
 
 Бернштейн, Иосиф Наумович (род. 1945) — советский, американский и израильский математик, педагог.
 Бернштейн, Ирвинг (1916—2001) — американский экономист и политолог, историк американского профсоюзного движения.

К, Л 
 Бернштейн, Карл Ильич (1842—1894) — русский правовед, профессор права.
 Бернштейн, Карон (род. 1970) — американская модель, актриса, певица и автор песен.
 Бернштейн, Лев Борисович (1911—1996) — советский хозяйственный деятель, гидростроитель.

М 
 Бернштейн, Макс (1854—1925) — немецкий писатель, драматург и театральный критик.

Н 
 Бернштейн, Натан Осипович (1836—1891) — русский врач, учёный-физиолог.

О 
 Бернштейн, Осип Самойлович (1882—1962) — российский и французский шахматист.

П 
 Бернштейн, Перец (1890—1971) — израильский политик.
 Бернштейн, Полина Самойловна (1870—1949) — переводчица с немецкого языка.

Р 
 Бернштейн, Ричард (1939—2002) — американский художник, дизайнер, фотограф и оформитель.
 Бернштейн, Роберт (1923—2019) — американский издатель и правозащитник.
 Бернштейн, Рохл (1869—1942) — еврейский литератор (поэт, прозаик, драматург), писала на языке идиш.
 Бернштейн, Рудольф (1896—1977) — немецкий коммунист, деятель Коминтерна, кинематографист.

С 
 Бернштейн, Самуил Борисович (1910/1911—1997) — советский лингвист.
 
 Бернштейн, Симон Абрамович (1925—1973) — русский поэт.
 Бернштейн, Софья Игнатьевна (более известна под фамилией Богатырёва; род. 1932) — историк литературы, публикатор, мемуарист.

Т—Ф 
 Бернштейн, Тереза (1890—2002) — польско-американская художница, писательница и супердолгожительница.
 Бернштейн, Феликс (1878—1956) — немецкий математик и педагог.

Ч 
 Бернштейн, Чарльз (род. 1950) — американский писатель, поэт, эссеист и переводчик, редактор, педагог.

Ш 
 Бернштейн, Шломо (1886—1968) — израильский художник-портретист.

Э 
 Бернштейн, Эдуард (1850—1932) — немецкий публицист и социал-демократ, идеолог ревизионизма.
 Бернштейн, Эльза (1866—1949) — немецкая писательница.
 Бернштейн, Эммануил Бенционович (1914—?) — советский график.
 Бернштейн, Эрик Адольфович (1866—1932) — грузинский политик.

Ю 
 Бернштейн, Юлий (1839—1917) — немецкий физиолог, нейробиолог и биофизик.

Псевдонимы 
 Берн, Эрик Леннард (Леонард Бернштейн; 1902—1970) — американский психолог и психиатр.
 Александр Ивич (Игнатий Игнатьевич Бернштейн; 1900—1978) — русский советский писатель, литературовед, критик.
 Ионов, Илья Ионович (настоящая фамилия Бернштейн; 1887—1942) — российский революционер, поэт и издательский работник, заведующий ленинградским отделением Госиздата РСФСР.
 Медведев, Михаил Ефимович (Меер Хаимович Бернштейн; 1852—1925) — русско-американский оперный певец, педагог.
 Янтарёв, Ефим Львович (настоящая фамилия Бернштейн; 1880—1942) — русский поэт и журналист.

Составные фамилии 
 
 
 Синаев-Бернштейн, Лев Семёнович (1867—1944) — скульптор.

Примечания

См. также 
 
 
 Бернстин, Карл (род. 1944) — американский журналист, известный работой по Уотергейтскому делу.